Snegurotjka (fra russisk Снегурочка, ~ Snejomfruen ) kan henvise til

 Snegurotjka (skuespil), et russisk skuespil fra 1873 skrevet af Aleksandr Ostrovskij (1823–1886)
 Snegurotjka, på dansk Snejomfru (opera), en russik opera med libretto og musik af Nikolaj Rimskij-Korsakov baseret på Aleksandr Ostrovskijs skuespil
 Snegurotjka (film fra 1952), en sovjetisk tegnefilm baseret på operaen
 Snegurotjka (film fra 1968), en sovjetisk spillefilm baseret på skuespillet